«Астаховские чтения» — международная научная конференция.

Конференцию проводит с 1992 старейшая на Украине кафедра историографии, источниковедения и археологии исторического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Конференция проходит один раз в два года. Астаховские чтения посвящены украинскому историографу проф. В. И. Астахову(1922—1972).

Профильное направление конференции — историография, методологические и теоретические проблемы исторической науки.
Материалы конференции публикуются в специализированном издании — «Харьковский историографический сборник» (вышло 12 выпусков). Сборник имеет международную редколлегию.

Главные редакторы:
1992−2001 - проф. В. К. Михеев,
с 2002 — проф. С. И. Посохов.

Примечания 

Научные чтения
Харьковский национальный университет
Историческая наука на Украине